The Amateur Gentleman – film del 1920 diretto da Maurice Elvey
The Amateur Gentleman – film del 1926 diretto da Sidney Olcott
Gentiluomo dilettante - Il nuovo Robin Hood  (The Amateur Gentleman) – film del 1936 diretto da Thornton Freeland